Го́мсельга — топоним

 Гомсельга — озеро в Кондопожском районе республики Карелия
 Гомсельга — деревня в Кондопожском районе республики Карелия